Friede von Badajoz steht für:

 Friede von Badajoz (1267)
 Friede von Badajoz (1801), das Ende des Orangenkrieges